Нарусэ — фамилия. Известные носители:
 Нарусэ, Микио
 Нарусэ, Нобу

См. также 
  — река в Японии на острове Хонсю